McLane Company, een Amerikaans bedrijf
 McLane Advanced Technologies, een Amerikaans technologiebedrijf
 McLane-Ocampoverdrag, een ongeratificeerd verdrag tussen Mexico en de Verenigde Staten uit 1859

Personen 
 Ann McLane Kuster (1956), Amerikaans politica
 Jimmy McLane (1930), Amerikaans zwemmer
 John McLane (1852-1911), Amerikaans meubelmaker en politicus
 Louis McLane (1786-1857), Amerikaans advocaat en politicus
 Robert Milligan McLane (1815-1898), Amerikaans politicus, militair en diplomaat

Zie ook 
 MacLane (doorverwijspagina)